Премия TVyNovelas за лучшую женскую роль () — престижная ежегодная награда лучшим актрисам года в главной роли, присуждаемая в рамках премии TVyNovelas.

За время существования премии TvyNovelas, в номинации «Лучшая женская роль» было вручено 37 наград 26 актрисам, исполнявших главные роли в теленовеллах производства компании Televisa.

С 1983 по 1985 номинация носила название «Лучшая женская роль» и на неё номинировались все отличившиеся за год актрисы, не разделяя роли на главные и второстепенные. С 1986 год эту номинацию разделили на подкатегории: «Лучшая главная женская роль» () и «Лучшая роль в исполнении заслуженной актрисы» () . Номинация с названием «Лучшая женская роль» существовала с 1986 по 2007 года, и существует в настоящее время с 2013 года, но награды вручаются актрисам исключительно главных ролей. В период 2008—2012 годах эта номинация носила название «Лучшая главная женская роль». Первая актриса, получившая премию в номинации, была Сильвия Пиналь за роль в теленовелле  в 1983 году.

Номинанты и победители 
В списке приведены сведения о номинантках и победительницах, сгруппированные по церемониям (годам) и десятилетиям. В таблицы включены имена актрис и названия теленовелл, за которые получена номинация.

Победительницы каждого года указаны первыми в списке, выделены полужирным шрифтом на золотом фоне.

1980-ые

1990-ые

2000-ые

2010-ые 
{| class="sortable wikitable" width="100%" rowspan=2 style="text-align: center;" border="2" cellpadding="4" background: #f6e39c;
|- style="background:#bebebe;"
!scope="col" width="5%"| Год
!scope="col" width="30%"| Актриса
!scope="col" width="20%"| Название теленовеллы
|-
! scope="row"  rowspan=4 style="text-align:center" | 2010
| style="background:#FAEB86" |Итати́ Кантораль
| style="background:#FAEB86" |
|-
| Арасели Арамбула
|
|-
| Жаклин Бракамонтес
|
|-
| Лусеро
| Завтра — это навсегда
|-
! scope="row"  rowspan=4 style="text-align:center" | 2011
| style="background:#FAEB86" |
|style="background:#FAEB86" |
|-
| 
| '|-
| Лусеро
| Я твоя хозяйка
|-
| 
| 
|-
! scope="row"  rowspan=5 style="text-align:center" | 2012
| style="background:#FAEB86" |Сандра Эчеверриа| style="background:#FAEB86" ||-
| Анаи
|
|-
| Ана Бренда Контрерас
| 
|-
| Майте Перрони
|
|-
| 
| 
|-
! scope="row"  rowspan=4 style="text-align:center" |2013
|style="background:#FAEB86" | Виктория Руффо| style="background:#FAEB86" ||-
| 
| 
|-
|  Лусеро
| 
|-
| 
| 
|-
! scope="row"  rowspan=4 style="text-align:center" | 2014
| style="background:#FAEB86" |Эрика Буэнфиль | style="background:#FAEB86" ||-
| Ана Бренда Контрерас
| Непокорное сердце
|-
| Бланка Сото
|
|-
| 
| 
|-
! scope="row"  rowspan=6 style="text-align:center" |2015
| style="background:#FAEB86" | |style="background:#FAEB86" ||-
| 
| Та, кто жизнь у меня украла
|-
| 
| 
|-
|  
| 
|-
|Майте Перрони
| Кошка
|-
| 
| 
|-
! scope="row"  rowspan=5 style="text-align:center" | 2016
| style="background:#FAEB86" |Майте Перрони |style="background:#FAEB86" | Лучше умереть, чем быть как Личита|-
|  
|
|-
| 
| Итальянка собирается замуж
|-
| 
| 
|-
| 
| 
|-
! scope="row"  rowspan=5 style="text-align:center" | 2017
| style="background:#FAEB86" || style="background:#FAEB86" |Трижды Ана|-
| 
|Без твоего взгляда
|-
| 
|Просто Мария
|-
| 
| 
|-
| Сильвия Наварро
|Кандидатка
|-
! scope="row"  rowspan=5 style="text-align:center" | 2018
| style="background:#FAEB86" |Майте Перрони| style="background:#FAEB86" ||-
| 
|Поддаться искушению
|-
|
|
|-
| Сильвия Наварро
|Поддаться искушению
|-
| 
|У моего мужа есть семья
|-
! scope="row"  rowspan=5 style="text-align:center" | 2019
|style="background:#FAEB86" ||style="background:#FAEB86" |'''|-
| 
||-
| 
| |-
| Сусана Гонсалес
| Семья моего мужа стала ещё больше|-
| 
| Семья моего мужа стала ещё больше|}

 Многократные номинанты В таблицах полужирным золотым шрифтом отмечены годы побед. Рекорды и достижения 
 Актрисы, получившие наибольшее количество наград (3):
 Лусеро
 
 Актрисы, имеющие самое большое количество номинаций (6):
 Летисия Кальдерон
 Виктория Руффо
 Лусеро
 Самая молодая победительница в номинации:
  — 22 года
 Самая молодая номинантка на премию:
 Анаи — 18 лет
 Самая старшая победительница в номинации:
 Бланка Герра — 56
 Самые старшие номинантки на премию (54 года):
 Жаклин Андере
 Виктория Руффо
 
 Актриса, с самым большим интервалом между победами:
 Анхелика Арагон (Пожить немножко, 1986 и Свет женских глаз, 1998) — разница в 12 лет
 Актрисы, победившие в номинации за одну и ту же роль:
 Кристиан Бах (, 1984) и Адела Норьега (Истинная любовь, 2002)
 Лусеро (Узы любви, 1996) и  (Трижды Ана, 2017)
 Актрисы, номинированные на премию за одну и ту же роль:
 Лусия Мендес (Никто, кроме тебя, 1986) и Жаклин Бракамонтес (, 2010)
 Эдит Гонсалес(Гора страдания, 1987),  (Мне не жить без тебя, 1998) и Ана Бренда Контрерас (, 2012)
 Виктория Руффо (, 1998) и  (Итальянка собирается замуж, 2016)
 Эдит Гонсалес (Дикое сердце, 1994) и Арасели Арамбула (, 2010)
 Летисия Кальдерон (, 1993) и Жаклин Бракамонтес (, 2007)
 Тали́я (Маримар, 1995) и Ана Бренда Контрерас (Непокорное сердце, 2014)
 Анхелика Ривера (Хозяйка, 1996) и Лусеро (Я твоя хозяйка, 2011)
 Арасели Арамбула (Обними меня крепче, 2001) и  (, 2016)
 Виктория Руффо (Просто Мария, 1990) и  (Просто Мария, 2017)
 Актрисы, выигравшие премию, несмотря на то, что играли злодеек:
 Сусана Алехандер (, 1985)
 Диана Брачо (, 1992)
 Барбара Мори (Руби, 2005)
  (, 2011)
 Актриса, номинированная на премию, несмотря на то, что играла злодейку:
 Лусеро (Завтра — это навсегда'', 2010)
 Актрисы-иностранки, победившие в номинации:
 Кристиан Бах — Аргентина
 Барбара Мори — Уругвай
  — Франция

Примечания

Ссылки 
 TVyNovelas  на сайте tvynovelas.com
 TVyNovelas Awards  на сайте univision.com
 TVyNovelas México  Twitter
 TVyNovelas México  Instagram

Премия TVyNovelas
Кинопремии Мексики
Награды актрисам